Patrioci – ludzie poświęcający się własnej ojczyźnie

Nazwy stronnictw politycznych
 Patrioci –  frakcja polityczna w XVIII wieczej Ameryce, zwolennicy oddzielenia się amerykańskich kolonii od imperium brytyjskiego
 Patrioci – frakcja polityczna w XVIII wiecznej Holandii

Zobacz też 
 Patriota